Mount Morris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Morris Township (Illinois)
 Mount Morris Township (Michigan)
 Mount Morris Township (Minnesota)